

Cinema 
 The Nightcap – film del 1911 diretto da Alice Guy
 The Nightcap – film del 1917 diretto da Roy Clements
 Secrets of the Night (o The Nightcap) – film del 1924 diretto da Herbert Blaché

Televisione 
 The NightCap – talk-show australiano trasmesso dal 2008 su 7HD